Kulhanek steht für:

 Kulhanek von Klaudenstein, böhmisches Adelsgeschlecht

Kulhanek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kulhanek (1906–1996), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Kulhánek